Nakamura může být:

 Nakamura-ku (Nagoja) – čtvrť města Nagoja v prefektuře Aiči

příjmení
 Aiko Nakamuraová (* 1983) – japonská tenistka
 Goró Nakamura (* 1940) – japonský zpravodajský fotograf
 Hikaru Nakamura (* 1987) – americký šachový velmistr
 Ikuo Nakamura (* 1945) – japonský fotograf
 Jošio Nakamura (* 1970) – japonský zápasník – judista
 Jukimasa Nakamura (* 1972) – japonský zápasník – judista
 Júki Nakamura (* 1987) – japonský fotbalový útočník
 Kaede Nakamuraová (* 1991) – japonská fotbalistka
 Kazujoši Nakamura (* 1955) – japonský fotbalista
 Kengo Nakamura (* 1980) – japonský fotbalista
 Kenzó Nakamura (* 1973) – japonský zápasník – judista
 Kiharu Nakamura (1913–2004)  – japonská gejša a publicistka
 Kósuke Nakamura (* 1995) – japonský fotbalista
 Misato Nakamuraová (* 1989) – japonská zápasnice — judistka
 Naoši Nakamura (* 1979) – japonský fotbalista
 Rikkó Nakamura (1912–1995) – japonský fotograf
 Shuji Nakamura (* 1954) – japonsko-americký fyzik
 Šunsuke Nakamura (* 1978) – japonský fotbalový záložník
 Tadaši Nakamura (* 1971) – japonský fotbalista

Japonská příjmení